GGV steht als Abkürzung für:

 Gastgewerbeverordnung – Verordnung zum Gastgewerbegesetz als Bestandteil der Schweizer Gesetzestexte
 Gebäudegrundbuchverfügung – Verordnung über die Anlegung und Führung von Gebäudegrundbüchern
 Gefahrgutverordnung – auf See als GGVSee, über Straße und Eisenbahn als GVSE
 Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine
 Gemeinschaft Gemünder Vereine e.V., das Vereinskartell von Gemünd (Schleiden) in der Eifel
 Gemeinschaftsgeschmacksmuster-Verordnung – Verordnung der Europäischen Gemeinschaft über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster
 Glatzer Gebirgsverein
 Gnome GhostView, ein Ghostscript-Betrachter für die GNOME-Umgebung
 Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs GmbH

GgV steht als Abkürzung für:

 Verordnung über Geburtsgebrechen als Bestandteil der Schweizer Gesetzestexte

Siehe auch:

GGV